Jag är Zlatan kan syfta på:

 Jag är Zlatan Ibrahimović – en självbiografi från 2011
 Jag är Zlatan (film) – en svensk film från 2022